Васкелово — 
 Васкелово — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Васкелово — железнодорожная станция Приозерского направления Октябрьской железной дороги.